23 км (23-й кіломе́тр; Два́дцять тре́тій кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

23 км — селище, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 23 км — селище, Юргинський округ, Кемеровська область

23 км — Донецької залізниці на лінії  — .
 23 км — Одеської залізниці на лінії  — .
 23 км — Південної залізниці на лінії  — Тропа.
 23 км — Південної залізниці на лінії Зміїв — .
 23 км — Придніпровської залізниці на лінії Запоріжжя-Ліве — Імені Анатолія Алімова.